Winkler József (1898–?) válogatott labdarúgó
 WInkler József (1905–1981) római katolikus püspök